Wincenty Witos byl předsedou třech vlád v období Druhé Polské republiky:

 První vláda Wincentyho Witose od 24. července 1920 do 13. září 1921
 Druhá vláda Wincentyho Witose od 28. května 1923 do 14. prosince 1923
 Třetí vláda Wincentyho Witose do 10. do 14. května 1926, svržená májovým převratem